Светско првенство у рукомету 1999. одржано је у Египту од 1. јуна до 15. јуна 1999. године. Прваци су постали Швеђани који су у финалу били бољи од Русије, док је у утакмици за треће место СР Југославија савладала Шпанију.

Групна фаза
Легенда:
ОУ = одиграно утакмица
Поб. = победа
Нер. = нерешено
Пор. = пораз
+ = постигли голова
- = промили голови
ГР = гол разлика
Бод. = укупан број бодова

Група А (Каиро)

Група Б (Каиро)

Група Ц (Исмаилија)

Група Д (Порт Саид)

Завршница

Пласман

Коначан пласман

Спољашње везе 

 СП 1999.

Светско првенство у рукомету
Рукомет у 1999.
Рукомет у Египту